Das Regal Scottish Masters 1999 war ein Snooker-Turnier im Rahmen der Snooker Main Tour der Saison 1999/2000. Das Einladungsturnier wurde vom 28. September bis 3. Oktober im Civic Centre von Motherwell ausgetragen. Das Turnier, das ursprünglich in Glasgow begonnen hatte, fand bereits zum zehnten Mal in der südöstlich davon gelegenen Kleinstadt statt.

Ronnie O’Sullivan, der das Turnier im Vorjahr gewonnen hatte, verlor diesmal sein Auftaktmatch gegen den Qualifikanten Matthew Stevens. Der Waliser kam bis ins Finale und gewann mit 9:7 gegen John Higgins, der damit zum zweiten Mal in Folge das Endspiel verlor. Es war das einzige Mal in der Turniergeschichte, dass ein aus der Qualifikation kommender Spieler den Titel holen konnte.

Preisgeld 
In diesem Jahr gab es zusätzlich 1.500 £ für den Verlierer des Qualifikationsfinales sowie eine 5.000-£-Prämie für das höchste Turnierbreak. Sonst blieben alle Preisgelder im Vergleich zum Vorjahr unverändert.

Finalrunde 
Die ersten 8 der Weltrangliste sowie 3 weitere Spieler bildeten das geladene Teilnehmerfeld des Turniers. Als 12. Spieler qualifizierte sich der Waliser Matthew Stevens in einem zusätzlichen Ausscheidungsturnier. Er und die auf Platz 5 bis 11 gesetzten Spieler traten in Runde 1 gegeneinander an. Die Top 4 waren für das Viertelfinale gesetzt.

Finale 
Alle drei vorherigen Begegnungen der beiden Spieler hatte John Higgins gewonnen, darunter auch das erste Aufeinandertreffen in einem Finale bei der UK Championship 1998. Als Weltranglistenerster mit 11 Profititeln war er klarer Favorit. Matthew Stevens stand zwar immerhin auf Platz 9, aber erst zum vierten Mal in einem Endspiel. Der Schotte begann auch überzeugend und ging mit 3:0 und 4:1 in Führung und erzielte dabei 2 Century-Breaks. Doch dann kam Stevens auf und kämpfte sich bis zum Sessionende zum 4:4-Ausgleich. Am Abend ging er gleich zum ersten Mal in Führung, doch Higgins drehte den Spielverlauf und lag beim 6:5 und 7:6 wieder vorne. Doch nachdem er sein drittes Century erzielt hatte, gelangen nur noch Matthews die hohen, frameentscheidenden Breaks und er holte sich drei Frames in Folge zum 9:7-Sieg. Für Stevens war es der erste Sieg bei einem Turnier der absoluten Weltspitze, nachdem er 1995 schon einmal die Benson and Hedges Championship gewonnen hatte.

Qualifikation 
Wie im Jahr zuvor gab es eine zweiteilige Qualifikation: Im ersten Teil spielten acht schottische Spieler einen Sieger aus (im Vorjahr waren es nur vier gewesen). Der durfte dann im zweiten Teil mit 5 weiteren Spielern um den freien Platz im Hauptturnier spielen. Chris Small setzte sich gegen seine Landsleute durch, verlor dann aber gegen Matthew Stevens, der am Ende auch die Qualifikation gewann.

Schottische Play-offs

Qualifikation

Century-Breaks 
14 Mal wurde im gesamten Turnier ein Break von 100 oder mehr Punkten gespielt, 5 Mal in der Qualifikation, 9 Mal im Hauptturnier. John Higgins gelangen 3 Centurys im Finale, das er trotzdem verlor. Turniersieger Matthew Stevens erzielte 3 Centurys in den 3 Runden davor. Jimmy White konnte sich über eine Sonderprämie von 5.000 £ für das höchste Turnierbreak freuen.

Quellen 

Snookerveranstaltung 1999
1999
Billardturnier in Motherwell